10-я церемония вручения наград премии «Сезар» (также известной как Ночь Сезара ()) за заслуги в области французского кинематографа за 1984 год состоялась 3 февраля 1985 года в Théâtre de l’Empire (Париж, Франция). Президентом церемонии выступила актриса Симона Синьоре. С этого года стали вручаться награды в новой постоянной категории за «Лучшие костюмы».

Драматическая картина режиссёра Бертрана Тавернье «Воскресенье за городом», получившая в этом году наибольшее количество номинаций (8), была удостоена трёх наград, в категориях: за лучшую женскую роль (Сабина Азема), лучший сценарий-адаптацию (Бертран Тавернье и Коло Тавернье) и лучшую операторскую работу (Брюно де Кайзер). Лучшим фильмом года стала комедия Клода Зиди «Откройте, полиция!», получившая также награды за лучшую режиссуру и лучший монтаж. Ален Делон после двух предыдущих неудачных попыток в 1977 и 1978 годах, был признан лучшим актёром за роль в драме «Наша история».

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 3/8: «Воскресенье за городом»
 1/7: «Кармен»
 3/5: «Откройте, полиция!»
 0/5: «Любовь до смерти» / «Ночи полнолуния»
 2/4: «Наша история»
 1/4: «Воспоминания, воспоминания»
 0/4: «Форт Саган»
 1/3: «Диагональ слона» / «Пиратка»
 0/3: «Публичная женщина»
 2/2: «Любовь Свана»
 1/2: «Сведение счётов» / «Всадники бури»
 0/2: «Улица варваров» / «Такова моя воля» / «Вали отсюда»
 1/1: «Год медуз» / «La nuit du hibou» / «Première classe» / «Шар» / «Les Vautours» / «Амадей» /

Основные категории 

{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
! colspan=2|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Откройте, полиция! / Les Ripoux (режиссёр: Клод Зиди)
|-
|colspan=2|• Любовь до смерти / L’Amour à mort (режиссёр: Ален Рене)
|-
|colspan=2|• Кармен / Carmen (режиссёр: Франческо Рози)
|-
|colspan=2|• Ночи полнолуния / Les Nuits de la pleine lune (режиссёр: Эрик Ромер)
|-
|colspan=2|• Воскресенье за городом / Un dimanche à la campagne (режиссёр: Бертран Тавернье)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая режиссура
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Клод Зиди за фильм «Откройте, полиция!»
|-
|colspan=2|• Ален Рене — «Любовь до смерти»
|-
|colspan=2|• Франческо Рози — «Кармен»
|-
|colspan=2|• Эрик Ромер — «Ночи полнолуния»
|-
|colspan=2|• Бертран Тавернье — «Воскресенье за городом»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр
| rowspan=5 align="center" width="100px"|
|style="background:#D4AF37"|• Ален Делон — «Наша история» (за роль Робера Авранша)
|-
|• Жерар Депардьё — «Форт Саган» (за роль Шарля Сагана)
|-
|• Луи Дюкрё (фр.) — «Воскресенье за городом» (за роль месье Ладмираля)
|-
|• Филипп Нуаре — «Откройте, полиция!» (за роль Рене Буарона)
|-
|• Мишель Пикколи — «Диагональ слона» (за роль Акивы Либскинда)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Сабина Азема — «Воскресенье за городом»''' (за роль Ирэн)
|-
|• Джейн Биркин — «Пиратка» (за роль Альмы)
|-
|• Валери Каприски — «Публичная женщина» (за роль Этель)
|-
|• Хулия Мигенес (англ.) — «Кармен» (за роль Кармен)
|-
|• Паскаль Ожье (посмертно) — «Ночи полнолуния» (за роль Луизы)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Ришар Боренже — «Сведение счётов» (фр.) (за роль Альбера Лорки)
|-
|• Мишель Омон — «Воскресенье за городом» (за роль Гонзага)
|-
|• Бернар-Пьер Доннадьё — «Улица варваров» (фр.) (за роль Матиаса Хагена)
|-
|• Фабрис Лукини — «Ночи полнолуния» (за роль Октава)
|-
|• Ламбер Вильсон — «Публичная женщина» (за роль Милана Млиски)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Каролин Селлье (фр.) — «Год медуз»''' (фр.) (за роль Клоди)
|-
|• Виктория Абриль — «Сведение счётов» (за роль Патти)
|-
|• Кароль Буке — «Берег левый, берег правый» (фр.) (за роль Баби Сенанк)
|-
|• Элизабет Буржин (фр.) — «Седьмая мишень» (за роль Лоры)
|-
|• Марушка Детмерс — «Пиратка» (за роль Кароль)
|-
| rowspan=4|<center>Самый многообещающий актёр
| rowspan=4 align="center"|
|height=24 style="background:#D4AF37"|• Пьер-Лу Ражо — «Воспоминания, воспоминания» (фр.)
|-
|height=24|• Ксавье Делюк (фр.) — «Обман» (фр.)
|-
|height=24|• Ипполит Жирардо — «Такова моя воля» (фр.)
|-
|height=24|• Бенуа Режан (фр.) — «Диагональ слона»
|-
| rowspan=4|<center>Самая многообещающая актриса
| rowspan=4 align="center"|
|height=24 style="background:#D4AF37"|• Лор Марсак (фр.) — «Пиратка»|-
|height=24|• Фанни Бастьен (фр.) — «Пино, простой полицейский» (фр.)
|-
|height=24|• Эммануэль Беар — «Запретная любовь» (фр.)
|-
|height=24|• Софи Дюэз (фр.) — «Вали отсюда» (фр.)
|-
| rowspan=3|<center>Лучший оригинальный сценарий и диалоги ()
| rowspan=3 align="center"|
|height=34 style="background:#D4AF37"|• Бертран Блие — «Наша история»
|-
|height=34|• Эрик Ромер — «Ночи полнолуния»
|-
|height=34|• Клод Зиди — «Откройте, полиция!»
|-
| rowspan=3|<center>Лучший адаптированный сценарий ()
| rowspan=3 align="center"|
|height=34 style="background:#D4AF37"|• Бертран Тавернье, Коло Тавернье (фр.) — «Воскресенье за городом»
|-
|height=34|• Доминик Гарнье, Анджей Жулавский — «Публичная женщина»
|-
|height=34|• Франсис Жиро, Франсуаза Жиру — «Такова моя воля»
|-
| rowspan=4|<center>Лучшая музыка к фильму
| rowspan=4 align="center"|
|height=24 style="background:#D4AF37"|• Мишель Порталь (фр.) за музыку к фильму «Всадники бури» (фр.)
|-
|height=24|• Ханс Вернер Хенце — «Любовь до смерти»
|-
|height=24|• Мишель Легран — «Слова и музыка»
|-
|height=24|• Бернар Лавилье — «Улица варваров»
|-
| rowspan=4|<center>Лучший монтаж
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Николь Сонье (фр.) — «Откройте, полиция!»|-
|colspan=2|• Клодин Мерлен (фр.) — «Наша история»
|-
|colspan=2|• Женевьева Виндинг (фр.) — «Воспоминания, воспоминания»
|-
|colspan=2|• Арман Псенни — «Воскресенье за городом»
|-
| rowspan=4|<center>Лучшая работа оператора
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Брюно де Кайзер — «Воскресенье за городом»
|-
|colspan=2|• Саша Верни — «Любовь до смерти»
|-
|colspan=2|• Паскуалино Де Сантис — «Кармен»
|-
|colspan=2|• Брюно Нюиттен — «Форт Саган»
|-
| rowspan=4|<center>Лучшие декорации
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Жак Солнье (фр.) — «Любовь Свана»|-
|colspan=2|• Энрико Джоб (итал.) — «Кармен»
|-
|colspan=2|• Жан-Жак Казио — «Всадники бури»
|-
|colspan=2|• Бернар Эвейн (фр.) — «Наша история»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшие костюмы
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Ивонн Сассино Де Нель (фр.) — «Любовь Свана»
|-
|colspan=2|• Энрико Джоб — «Кармен»
|-
|colspan=2|• Розин Деламар и Коринн Жорри — «Форт Саган»
|-
| rowspan=4|<center>Лучший звук
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Доминик Эннекен (фр.), Ги Левель и Харольд Мори — «Кармен»|-
|colspan=2|• Пьер Гаме (фр.) и Жак Момон — «Любовь до смерти»
|-
|colspan=2|• Пьер Гаме, Жан-Поль Лоблие и Клод Вилланд (фр.) — «Форт Саган»
|-
|colspan=2|• Бернар Леруа, Гийом Сьиама и Клод Вилланд — «Воспоминания, воспоминания»
|-
| rowspan=4|<center>Лучшая дебютная работа ()
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• «Диагональ слона» — режиссёр: Ришар Дембо|-
|colspan=2|• «Парень встречает девушку» — режиссёр: Леос Каракс
|-
|colspan=2|• «Вали отсюда» — режиссёр: Мишель Блан
|-
|colspan=2|• «Воспоминания, воспоминания» — режиссёр: Ариэль Зейтун (фр.)
|-
| rowspan=3|<center>Лучший короткометражный документальный фильм
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• La nuit du hibou (режиссёр: Франсуа Дюпейрон)
|-
|colspan=2|• L'écuelle et l’assiette (режиссёр: Рауль Росси)
|-
|colspan=2|• Hommage à Dürer (режиссёр: Жерар Самсон)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший короткометражный игровойфильм
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Première classe (режиссёр: Мехди Эль Глауи)
|-
|colspan=2|• La combine de la girafe (режиссёр: Тома Жилу)
|-
|colspan=2|• Homicide by Night (режиссёр: Жерар Кравчик)
|-
|colspan=2|• Oiseau de sang (режиссёр: Фридерик Риппер)
|-
|colspan=2|• Premiers mètres (режиссёр: Пьер Леви)
|-
| rowspan=3|<center>Лучший короткометражный анимационный фильм
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Шар / La Boule (режиссёр: Ален Угетто)
|-
|colspan=2|• L’invité (режиссёр: Гай Жак)
|-
|colspan=2|• Ra (режиссёры: Тьерри Бартез, Пьер Жамен)
|-
| rowspan=8|<center>Лучший рекламный ролик ()
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Les Vautours (Hertz) — режиссёр: Жан-Жак Анно
|-
|colspan=2|• L’Aventurier (Grundig) — режиссёр: Ив Лафайе (фр.)
|-
|colspan=2|• Chinoise (Maggi) — режиссёр: Жан-Батист Мондино
|-
|colspan=2|• Flamenco (Orangina) — режиссёр: Жан-Поль Гуд (фр.)
|-
|colspan=2|• James Bond (Peugeot 205 GTI) — режиссёр: Жерар Пирес
|-
|colspan=2|• Kodachrome (Kodak) — режиссёр: Жан-Поль Гуд
|-
|colspan=2|• Le Psychiatre (Brother) — режиссёр: Этьен Шатилье (фр.)
|-
|colspan=2|• Les Petits Hommes verts (Lustucru) — режиссёр: Этьен Шатилье
|-
| rowspan=4|<center>Лучший иностранный фильм
|colspan=2 style="background:#D4AF37"| • Амадей / Amadeus (США, режиссёр Милош Форман)
|-
|colspan=2| • Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян / 
|-
|colspan=2| • Возлюбленные Марии / Maria’s Lovers (США, реж. Андрей Кончаловский)
|-
|colspan=2| • Париж, Техас / Paris, Texas (ФРГ, реж. Вим Вендерс)
|-
|<center>Лучший иностранный фильм на французском языке ()
|colspan=2 style="background:#D4AF37"| • Божий дар / Wend Kuuni / Le Don de Dieu (Верхняя Вольта, реж. Гастон Каборе')
|-
|}

 Специальные награды 

 См. также 
 «Оскар» 1985 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 1985 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 1985 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сатурн» 1985 (премия за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1985 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты 10-й церемонии на официальном сайте премии «Сезар»
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» в 1985 году на сайте IMDb
 Организаторы и участники 10-й церемонии на сайте IMDb

1985